Stoppok ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Stoppok (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Stefan Stoppok (* 1956), deutscher Liedermacher

Stoppok steht für:
 Stoppok (Album), Studioalbum von Stefan Stoppok